Евгений Малкин: Малкин, Евгений Борисович (род. 1957) — депутат Госдумы России 1 созыва.
 Малкин, Евгений Владимирович (род. 1986) — российский хоккеист.